Górgias  — sofista, retórico e filósofo pré-socrático
 Gorgias (diálogo)  — diálogo de autoria do filósofo Platão
 Górgias (general) — general sírio-selêucida do século II a.C.

Desambiguações de antropônimos